Osiedle Wojska Polskiego – osiedle w Bielsku-Białej
 Osiedle Wojska Polskiego – osiedle w Grodzisku Wielkopolskim
 Osiedle Wojska Polskiego – osiedle w Iławie
 Osiedle Wojska Polskiego – osiedle w Olsztynie
 Osiedle Wojska Polskiego – osiedle w Nowym Sączu